Стадионная серия НХЛ 2014 () — серия матчей по хоккею с шайбой между командами Национальной хоккейной лиги в рамках регулярного чемпионата сезона 2013/2014, которые проводились на открытом воздухе. Серия состояла из четырёх матчей в трёх городах США. В серии принимали участие: Лос-Анджелес Кингз, Анахайм Дакс, Нью-Джерси Девилз, Нью-Йорк Айлендерс, Нью-Йорк Рейнджерс, Чикаго Блэкхокс, Питтсбург Пингвинз.

25 января (Доджер-стэдиум) 
 
Первый матч серии состоялся 25 января 2014 года на бейсбольном стадионе Доджер-стэдиум, на котором Лос-Анджелес Кингз принимали Анахайм Дакс. Матч закончился «сухой» победой «Дакс» 3:0.

Составы команд

Отчёт

26 января (Янки-стэдиум)
 
Второй матч между Нью-Джерси Девилз и Нью-Йорк Рейнджерс прошёл на Янки-стэдиум 26 января, в котором победили «Рейнджеры» со счётом 7:3.

Составы команд

Отчёт

29 января (Янки-стэдиум) 
 
Третий матч серии также состоялся на Янки-стэдиум 29 января. Нью-Йорк Айлендерс принимали Нью-Йорк Рейнджерс и проиграли 1:2.

Составы команд

Отчёт

1 марта (Солджер-филд) 
 
Заключительный, четвёртый, матч стадионной серии состоялся 1 марта в Чикаго между Чикаго Блэкхокс и Питтсбург Пингвинз. Матч проходил на футбольном стадионе Солджер Филд и закончился победой хозяев 5:1.

Составы команд

Отчёт

См. также 
 Зимняя классика НХЛ
 Классика наследия НХЛ

Примечания 

2014 год в Калифорнии
Чикаго Блэкхокс
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Девилз
Январь 2014 года
Март 2014 года
2014 год в Нью-Йорке
2014 год в Иллинойсе
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Лос-Анджелесе
Спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спортивные соревнования в Чикаго
Стадионная серия НХЛ